ima više značenja.

 Likopenska beta-ciklaza, enzim
 -{Colorado Right to Life}-, grupa koja je protiv abortusa